Трескинский сельсовет — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица в России:

 Трескинский сельсовет — Пензенская область, Городищенский район.
 Трескинский сельсовет — Пензенская область, Колышлейский район.